Магура има више значења:

 Магура (Липљан), насеље у општини Липљан у Србији 
 Магура (Галда де Жос), насеље у округу Алба у Румунији
 Магура (Бучум), насеље у округу Алба у Румунији
 Магура (Магура), насеље у округу Бакау у Румунији
 Магура (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Магура (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Магура (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Магура (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Магура (Бездеад), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Магура (Хулубешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Магура (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Магура (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Магура (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Магура (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Магура (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Магура (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Магура (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Магура (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Магура (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Магура (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Магура (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина Магура (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији